T’o Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tuo Jiang (vattendrag i Kina, Hunan, lat 25,58, long 111,67), 
 Tuo Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar